Појам Нида може да се односи на:
 Нида (Хесен),
 Нида (Литванија),
 Нида (притока Висле),
 Нида (јудаизам),